Docker har flere betydninger:

Steder
 Docker, Cumbria - England
 Docker, Lancashire, England
 Docker River eller Kaltukatjara - et sted i Northern Territory, Australien.

Andet
 Docker (efternavn)
 Dockers - et Levi Strauss & Co tøjbrand.
 Docker (software)

Se også
 Dock